Frederick Octavius Pickard-Cambridge (1860-1905), arachnologiste britannique.
 Octavius Pickard-Cambridge (1828-1917), arachnologiste et ornithologue britannique.